Duke Nukem je jméno hlavního hrdiny ve stejnojmenné sérii her.

Počítačové hry
 Duke Nukem (1991)
 Duke Nukem II (1993)
 LameDuke (1994)
 Duke Nukem 3D (1996)
 Duke Nukem: Manhattan Project (2002)
 Duke Nukem Forever (2011)

Konzolové hry
 Duke Nukem 64 (1997)
 Duke Nukem: Time to Kill (1998)
 Duke Nukem: Zero Hour (1999)
 Duke Nukem: Land of the Babes (2000)

Hry pro mobily a podobná zařízení
 Duke Nukem (1999)
 Duke Nukem Advance (2002)
 Duke Nukem Mobile (2004)
 Duke Nukem Trilogy (2009)